Andrea Petković era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato.

Samantha Stosur ha sconfitto in finale Karin Knapp con il punteggio di 3-6, 7-63, 6-2.

Teste di serie 

  Sara Errani (semifinale)
  Samantha Stosur (campionessa)
  Karin Knapp (finale)
  Carina Witthöft (primo turno)

  Lucie Hradecká (secondo turno)
  Julia Görges (secondo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (semifinale)
  Kateřina Siniaková (primo turno)

Wildcard 

  Tamira Paszek (primo turno)
  Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)

  Barbara Haas (primo turno)

Qualificate 

  Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
  Ana Bogdan (primo turno)
  Maryna Zanevs'ka (secondo turno)

  Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
  Petra Martić (primo turno)
  Anastasija Sevastova (primo turno)

Lucky loser 
  Risa Ozaki (primo turno)
  Richèl Hogenkamp (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gastein Ladies 2015
WTA Tour 2015